Ahmasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ahmasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,90, long 27,44),  (43 ha)
2. Ahmasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,05, long 27,97),  (22 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar